Ergens onderweg (televisieprogramma), Vlaams televisieprogramma uit 2010
 Ergens onderweg (single), single van De Mens uit 2001